Йоко:
  — японское имя
 носители:
 Йоко Оно (род. 1933) — авангардный художник, певица и деятель искусства, вдова Джона Леннона.
 Йоко Гусикэн (род. 1955) — японский боксёр-профессионал, выступающий в первой наилегчайшей весовой категории.
 Йоко Симомура (род. 1967) — японский композитор, сочиняющий музыку для компьютерных игр.
 Йоко Тавада (род. 1960) — японская и немецкая писательница, пишет на японском и немецком языках.
  — город и коммуна в департаменте Мбам и Ким Центрального региона Камеруна.
 Йоко — российский мультсериал в стиле компьютерной графики 2015 года.